Benigno Aquino peut désigner :

  (1894-1947), homme politique philippin ;
 Benigno Aquino Jr. (1932-1983), homme politique philippin ;
 Benigno Aquino III (1960-2021), homme politique philippin ;
  (1977-), homme politique philippin.